Мутанты

 Мутанты — живые организмы, подвергшиеся преобразованию генотипа под влиянием внешней или внутренней среды.
 Мутанты — американский фильм ужасов 1997 года, снятый по одноимённому рассказу Дональда Уоллхейма.
 Мутанты — четвертая серия девятого сезона британского научно-фантастического телесериала «Доктор Кто».
 Мутанты — мутировавший животный мир Зоны из серии игр S.T.A.L.K.E.R.
 Мутант

См. также 
 Операция «Мутанты»
 Мутанты Икс (телесериал)